Феърфийлд може да се отнася за:

 Градове
 Феърфийлд (Австралия)
 В САЩ
 Феърфийлд (Айдахо)
 Феърфийлд (Айова)
 Феърфийлд (Вашингтон)
 Феърфийлд (Върмонт)
 Феърфийлд (Кънектикът)
 Феърфийлд (Калифорния)
 Феърфийлд (Охайо)
 Феърфийлд (Северна Дакота)
 Окръзи в САЩ
 Феърфийлд (окръг, Кънектикът)
 Феърфийлд (окръг, Охайо)
 Феърфийлд (окръг, Южна Каролина)

Вижте също 
 Феърфийлдски университет